Наси́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Насидзе, Сулхан (1927—1996) — грузинский композитор и педагог.
 Илия (Насидзе) — архимандрит Грузинской православной церкви.